Stetschkin ist ein russischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Boris Sergejewitsch Stetschkin (1891–1969), sowjetischer Motorkonstrukteur
 Igor Jakowlewitsch Stetschkin (1922–2001), sowjetischer Waffenkonstrukteur
 Sergei Borissowitsch Stetschkin (1920–1995), sowjetischer Mathematiker